Red Harvest bezeichnet:

 Red Harvest (Band), eine norwegische Metal-Band
 den Originaltitel des Romans Rote Ernte von Dashiell Hammett